Эль-Ахмади:

 Эль-Ахмади — провинция (мухафаз) в Кувейте.
 Эль-Ахмади — город в южном Кувейте. Входит в провинцию Эль-Ахмади.